Il torneo femminile di pallanuoto alla XXIX Universiade si è svolto dal 18 al 29 agosto 2017 a Taipei, Taiwan. Ha visto la vittoria degli Stati Uniti che hanno battuto in finale l'Ungheria.

Squadre qualificate

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone principale

Note 

Pallanuoto alla XXIX Universiade